Дріта (футбольний клуб):
Дріта (футбольний клуб, Боговіньє) — північномакедонський футбольний клуб
Дріта (футбольний клуб, Г'їлані) — косовський футбольний клуб